El Torneig d'Hobart 2013, també conegut com a Moorilla Hobart International 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 19a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 12 de gener de 2013 al Domain Tennis Centre de Hobart, Austràlia.

La tennista russa Ielena Vesninà va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2013
WTA Tour 2013